Un coulis est un suc obtenu après avoir écrasé un aliment dans un tamis.
Un coulis est un mélange très fluide de ciment et d'eau.